Le terme Nipissis peut se référer à:

Toponymes 
Lac Nipissis, un plan d'eau du territoire non organisé de Rivière-Nipissis, situé dans la MRC Sept-Rivières, dans la Côte-Nord, au Québec, au Canada.
Rivière-Nipissis, un territoire non organisé situé dans la MRC Sept-Rivières, dans la Côte-Nord, au Québec, au Canada.
Rivière Nipissis, une rivière coulant le  territoire non organisé de Rivière-Nipissis, situé dans la MRC Sept-Rivières, dans la Côte-Nord, au Québec, au Canada.